Scheiblwies heißen folgende geographische Objekte:

 Scheiblwies (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortschaft in der Gemeinde Dunkelsteinerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Scheiblwies (Gemeinde Ampflwang), Ortschaft in der Gemeinde Ampflwang im Hausruckwald, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich